Аршамбо — имя и фамилия.

Имя 
 Аршамбо I де Бурбон (930/940—ок. 990) — сеньор де Бурбон с около 959, сын сеньора Аймона I и Альдезинды.
 Аршамбо II (ум. 1239) — граф Перигора.
 Аршамбо II де Бурбон (960/970—1031/1034) — сеньор де Бурбон с около 990 (?) года, сын Аршамбо I и Ротардис.
 Аршамбо III (1238/1240 — ок. 1294) — граф Перигора с ок. 1251 года.
 Аршамбо III де Бурбон (ок. 1000—1078) — сеньор де Бурбон в 1034—1078 годах.
 Аршамбо IV де Бурбон (ок. 1030—1078) — сеньор де Бурбон с 1078, сын Аршамбо III Молодого от первого брака с Белетрудой.
 Аршамбо V де Бурбон (ум. 1096) — сеньор де Бурбон с 1095 года.
 Аршамбо VI де Бурбон (ум. после 1109 или 1116) — сеньор де Бурбон ок. 1096.
 Аршамбо VII де Бурбон (ок. 1108/1109—1171) — сеньор де Бурбон с до 1120, сын Аймона II и Альдезинды Неверской.
 Аршамбо VIII де Бурбон (ок. 1189—1242) — сеньор де Бурбон с 1228 года, коннетабль Оверни в 1223—1230 годах.
 Аршамбо IX де Бурбон (ум. 1249) — сеньор де Бурбон с 1242, старший сын Аршамбо VIII Великого.
 Аршамбо де Грайи (ум. 1412) — виконт де Кастийон и сеньор де Гюрсон, капталь де Бюш, сеньор де Грайи, граф де Бенож и т. д.

Фамилия 
 Аршамбо, Жан Мишель д’ (1823—1899) — бельгийский композитор и органист.
 Аршамбо, Иван д’ (1879—1955) — бельгийский виолончелист.
 Аршамбо, Ли Джозеф (род. 1960) — американский военный лётчик, астронавт.
 Аршамбо, Шарль (1921—2001) — французский этнолог, востоковед, специалист по Юго-Восточной Азии.